Idiotia
Ou ainda:
O Idiota - um romance do escritor russo Fiódor Dostoiévski
Hakuchi - filme de Akira Kurosawa lançado no Brasil como "O Idiota"
Idioterne - filme de Lars von Trier lançado no Brasil como "Os Idiotas"
Meet the Deedles - filme de Steve Boyum lançado no Brasil como "Os irmãos Id & Ota"

Ver também

hr:Idiot (razdvojba)